Termin SPP sintaza ima više značenja.

 Trans-oktapreniltranstransferaza, enzim
 Sve-trans-nonaprenil-difosfat sintaza (geranil-difosfat specifična), enzim